Сала (), (), она же sala Thai, используется как место для встреч, защищенное от солнца и дождя. Чаще всего они открыты со всех сторон. В основном встречаются в Таиланде, в непосредственной близости от буддийских храмов или ватов, но могут находиться и в других местах. Человек, построивший салу в храме или общественном месте, повышает свою религиозную заслугу. В Таиланде салы используются для разных целей и имеют, соответственно, разные названия.

Виды 
 Салават — сала, расположенная в буддийском храме.
 Сала кан париан — сала, расположенная в храме особенно крупного размера, где миряне слушают проповеди и получают религиозные наставления. В Камбодже так называют школы.
 Сала асаи — павильоны, часто встречающиеся в сельской местности и служащие для отдыха и размышлений путешественникам и прохожим.
 Сала рим тханон — павильон, находящийся неподалёку от дороги и часто служащий автобусной остановкой.
 Сала тханам («водяной павильон») — павильон, стоящий на берегу реки или канала неподалёку от пристани.

Литература 
 East-West Center, A Commemorative Book by the Thai Students at the East-West Center on the Occasion of the Presentation of the Asia Pacific Community Building Award and Dedication of the Royal Sala Thai, Honolulu, East-west Center, 2008.

Буддийская архитектура
Буддийская архитектура Таиланда
Павильоны